Outwitting Father – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
Outwitting Father – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company